Леони́д Ива́нович Ткаче́нко (род. 1 октября 1953, Старый Крым, Крымская область) — советский футболист, выступавший на позиции полузащитника, позже советский, украинский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР (1980). Заслуженный тренер Украинской ССР (1989). Как игрок известен по выступлениям за харьковский «Металлист» и житомирский «Автомобилист» (ныне «Полесье»).

Главным клубом в тренерской карьере Ткаченко является калининградская «Балтика», которая в сезоне 1995 года под его руководством выиграла Первую лигу, а сезон спустя добилась наивысшего результата в своей истории — 7-е место в высшей лиге. Также работал в клубе в качестве президента и спортивного директора. В общей сложности отработал в «Балтике» восемь сезонов (с 1995 по 2010 гг. с перерывами). В 2022 году вернулся в клуб и вошёл в тренерский штаб Сергея Игнашевича.

В разное время работал в «Металлисте», «Темпе», «Соколе», «Анжи», петербургском «Динамо», «Петротресте», «Севере», тверской «Волге» и сборной Украины. Профессиональную тренерскую карьеру завершил, потому что устал видеть некомпетентных руководителей футбольных клубов. Создал в Калининграде детский футбольный клуб ЛИТ (от Леонид Иванович Ткаченко).

Игровая карьера

«Балтика», «Машиностроитель» и «Восток» 
Переехал в Калининград в 1967 году вместе с родителями. Спустя год начал заниматься футболом, первым тренером был Арнольд Фёдорович Ерёменко. В 1971 году попал в состав «Балтики», однако тренеры не оценили талант молодого футболиста, и за основную команду Ткаченко так и не сыграл. Выступал за областную команду «Машиностроитель» в 1971—1972 годах. Во время службы в армии в 1973 году играл за команду прибалтийского военного округа «Восток».

«Автомобилист» 
Во время первенства Вооружённых сил СССР в 1973 году был замечен тренерами житомирского «Автомобилиста», выступавшего во Второй лиге. Начал выступать за клуб с сезона 1975 года. В том году «Автомобилист» занял второе место в своей зоне и мог получить право выступать в Первой лиге, однако вылетел в полуфинале переходного турнира. Ткаченко был одним из лидеров той команды: за 29 матчей полузащитник забил 7 мячей. Следующие два сезона «Автомобилист» провёл неважно. В 1976 году команда заняла 6-е место в своей зоне, а в 1977 году — восьмое. Однако это не мешало Ткаченко быть одним из лучших игроков в команде (в общей сложности за два сезона провёл 73 матча, в которых забил 9 мячей). Всего за «Автомобилист» Ткаченко отыграл более 100 матчей.

«Металлист» Харьков 
В 1978 году получил предложение перейти в харьковский «Металлист». В этом же году в составе команды выиграл зональный турнир Второй лиги и по итогам сезона во 2-й зоне клуб получил право выступать в Первой лиге. В «Металлисте» Ткаченко сразу стал звездой команды и любимцем болельщиков, спустя некоторое время получил капитанскую повязку. В сезоне 1981 года «Металлист» выиграл Первую лигу и получил право выступать в Высшей лиге. В 1983 году «Металлист» дошёл до финала кубка СССР, в котором уступил «Шахтёру» (0:1). Последний матч за «Металлист» провёл 23 октября 1983 года против тбилисского «Динамо» (0:0). Завершил карьеру из-за серьёзного конфликта, произошедшего в команде в конце 1983 года. Всего за клуб из Харькова Леонид Ткаченко провёл 220 матчей, в которых забил 23 мяча.

Тренерская карьера

«Металлист» Харьков 

Несмотря на конфликт в команде, произошедший в конце 1983 года, получил предложение от Евгения Лемешко войти в тренерский штаб команды. 1 мая 1984 года был назначен помощником главного тренера. 1 января 1987 года перешёл в административный штаб «Металлиста», став начальником команды. 1 января 1989 года сменил Евгения Лемешко на посту главного тренера. Первый матч в новой должности провёл 11 марта 1989 года против «Днепра» (0:2). В первом сезоне под руководством Ткаченко «Металлист» финишировал на седьмом месте. В следующем команда заняла 11-е место, а спустя год — 15. Однако результаты сезона 1991 года не имели значения. Из-за распада СССР в следующем сезоне «Металлист» должен был выступать в Высшей лиге Украины. В сезоне 1992/93 Ткаченко остался у руля команды. 31 мая 1992 года «Металлист» вышел в финал первого розыгрыша кубка Украины, где уступил «Черноморцу» (0:1). Из-за финансовых проблем завода имени Малышева, на базе которого был основан «Металлист», клуб продали бизнесмену Дмитрию Дрозднику, с которым у Ткаченко возникли разногласия. 20 февраля 1993 года Леонид Ткаченко был отправлен в отставку.

Сборная Украины 
В начале 1992 года стал помощником Виктора Прокопенко в сборной Украины. 26 октября 1992 года был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера, работая в тандеме с Николаем Павловым. Под их руководством сборная провела один товарищеский матч против Белоруссии (1:1). Уже 28 октября тренеры вернулись к прежним обязанностям. 31 декабря 1992 года покинул национальную команду.

«Темп» Шепетовка 
Изначально Ткаченко должен был возглавить иракский клуб «Фулад», однако перед самым вылетом в Багдад президент шепетовского «Темпа» Джумбер Нишнианидзе предложил Ткаченко стать главным тренером. 1 мая 1993 года официально возглавил команду. Сезон 1993/94 «Темп» закончил на 9-м месте, показывая нестабильные результаты, при этом обыграв «Днепр», «Шахтер» и сыграв вничью в Киеве с «Динамо». В следующем сезоне команда одержала всего 3 победы в первом круге, в связи с чем 30 ноября 1994 года Ткаченко был уволен. По итогам сезона «Темп» финишировал на 17-м месте и вылетел в Первую лигу.

«Балтика» 

1 января 1995 года, по приглашению Корнея Шперлинга, возглавил калининградскую «Балтику». Сезон 1995 года стал для команды знаковым. «Балтика» под руководством Леонида Ткаченко с большим отрывом от соперников выиграла Первую лигу и следующие три сезона провела в Высшей лиге. Сезон 1996 года стал лучшим в истории калининградского клуба — команда заняла седьмое место. 1 января 1997 года параллельно стал президентом команды. В сезоне 1997 года «Балтика» финишировала девятой. В следующем сезоне «Балтика» впервые в своей истории принимала участие в еврокубковых матчах, дойдя до 3-го раунда Кубка Интертото, однако в чемпионате дела шли неважно и по итогам сезона, заняв 15-е место команда покинула высший дивизион. 4 ноября 1998 года покинул тренерский штаб, а спустя месяц также ушёл с поста президента.

«Сокол» и возвращение в «Металлист» 
19 февраля 1999 года был назначен главным тренером саратовского «Сокола». Сезон 1999 года команда провела в статусе фаворита, большую часть сезона находясь в первой пятёрке. Однако в итоговой таблице «Сокол» занял 3-е место и не смог выйти в Высшую лигу. 12 ноября 1999 года Ткаченко покинул клуб. 

1 июля 2000 года снова стал главным тренером «Металлиста». Возвращение в родную команду получилось неудачным. После первых 13 туров команда одержала всего 3 победы, а также очень крупно уступила «Шахтеру» (0:8). Из-за начавшейся смены правительства в Харьковской области, а также из-за невыполнения поставленных руководству требований по усилению состава попросил об отставке уже после первого круга.

«Анжи» и возвращение в «Сокол» 
3 ноября 2001 года возглавил «Анжи». Махачкалинский клуб под руководством Ткаченко уверенно начал сезон 2002, обыграв бронзового призёра «Зенит» (2:0). Однако из-за обилии ничьих и частых поражений после 12 тура «Анжи» шёл на 14-м месте. 14 мая 2002 года, спустя день после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (0:4), покинул команду. По итогам сезона «Анжи» занял 15-м месте и вылетел в Первую лигу.

17 мая 2002 года вновь возглавил саратовский «Сокол», шедший на тот момент на 16-м месте. Ткаченко за оставшуюся часть сезона не смог выправить ситуацию и команда вылетела в Первую лигу. В том сезоне «Сокол» дошёл до 1/4 кубка России, где уступил московскому «Спартаку» (2:3). Несмотря на вылет, Ткаченко остался в команде, однако уже после второго тура сезона 2003 покинул клуб.

Первое возращение в «Балтику» и «Динамо» Санкт-Петербург 
4 января 2005 года состоялось первое возвращение Ткаченко в «Балтику». Клуб вылетел во Вторую лигу и главной задачей было вернуться в Первую лигу. За один сезон у команды получилось осуществить данную цель. «Балтика» выиграла первенство России среди команд Второго дивизиона в зоне «Запад» и по итогам сезона получила право выступать в Первом дивизионе. В следующих двух сезонах «балтийцы» занимают 14-е и 15-е место. 30 декабря 2006 года Ткаченко покинул команду.

24 июля 2007 года стал главным тренером петербургского «Динамо» сменив на этом посту Сергея Дмитриева. В сезоне 2007 команда заняла 3-е место. Следующий сезон команда начала неудачно, одержав всего одну победу в первых 5 матчах, из-за чего Ткаченко был отправлен в отставку.

Второе возращение в «Балтику» 
8 июня 2009 года вновь возглавил «Балтику» после отставки Зураба Саная, заключив контракт до конца сезона. Под руководством Ткаченко калининградский клуб финишировал на 9-м месте. 16 марта 2010 года прямо перед стартом сезона покинул пост главного тренера и перешёл на должность спортивного директора. 5 июня 2010 года Иван Лях был отправлен в отставку и Ткаченко вновь стал главным тренером. 8 июля оставил пост спортивного директора и сосредоточился на тренерской работе. Сезон 2010 «Балтика» закончила в шаге от зоны вылета — на 15-м месте. 27 декабря появилась информация о возможной отставке Ткаченко, а 31 декабря официально покинул команду.

«Петротрест», «Север» и «Волга» Тверь 
24 января 2011 года был назначен главным тренером «Петротреста». В сезоне 2011/12 клуб стал победителем зоны «Запад» Второго дивизиона и вышел в ФНЛ. Следующий сезон не доработал до конца. Из-за неудовлетворительных результатов после 25 тура подал в отставку. 5 сентября 2013 года возглавил мурманский «Север». По итогам сезона 2013/14 «Север» финишировал седьмым. 6 июня 2014 года у всех участников клуба закончились контракты, из-за больших финансовых проблем клуб отказался участвовать в следующим сезоне и был расформирован. 19 июня 2014 года стал главным тренером тверской «Волги». Из-за плохих результатов в сезоне 2014/15 контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Третье возращение в «Балтику» 
17 января 2019 года стал тренером-консультантом молодёжной команды «Балтики» — участницы областного чемпионата. 8 июня 2022 года в третий раз вернулся в калининградскую «Балтику», войдя в тренерский штаб Сергея Игнашевича.

Достижения

В качестве игрока 
«Металлист»

 Победитель Второй лиги СССР: 1978
 Победитель Первой лиги СССР: 1981
 Финалист Кубка СССР: 1983

В качестве тренера 
«Металлист»
 Финалист Кубка Украины: 1992
«Темп»

 Победитель Первой лиги Украины: 1992/93

«Балтика»

 Победитель Первого дивизиона России: 1995
 Победитель Второго дивизиона России: 2005

«Петротрест»

 Победитель зоны «Запад» Второго дивизиона России: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте истории и статистики ФК «Металлист»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Металлист»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Металлист»
Тренеры ФК «Темп» Шепетовка
Тренеры ФК «Балтика»
Тренеры ФК «Сокол» Саратов
Тренеры ФК «Анжи»
Тренеры ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «Петротрест»
Тренеры ФК «Север»
Тренеры ФК «Волга» Тверь